Meistriliiga 1995-96 foi a 5ª edição da Meistriliiga. O campeão foi o FC Lantana Tallinn.

Primeira fase

Segunda fase

Playoff para título

Playoff para rebaixamento

Campeão

Referências 
 Tabela final da Meistriliiga (RSSSF)

1995–96
1995 no futebol
1996 no futebol
Desporto na Estônia em 1995
Desporto na Estônia em 1996